San Silvestro est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Architecture 
 Basilique San Silvestro in Capite, église-basilique située dans le rione de Colonna à Rome ;
 Église San Silvestro, église catholique située dans le sestiere de San Polo à Venise, en Italie.
 Église San Silvestro, église catholique située dans la commune de Bagnoli del Trigno dans la province d'Isernia au Molise ;
 Église San Silvestro al Quirinale, église située sur le Quirinal et le rione de Trevi à Rome ;
 Tunnel de San Silvestro, tunnel italien sur la route nationale 714 reliant Pescara à Ortona dans les Abruzzes ;

Odonyme 
 Piazza di San Silvestro, place située dans les rioni de Trevi et Colonna à Rome ;

Divers 
 San Silvestro in Capite, titre cardinalice, érigé par le pape Léon X en 1517.

Voir aussi